Funcionalismo puede referirse a:

 Funcionalismo en ciencias sociales.
 Funcionalismo (antropología) (véase Antropología#El funcionalismo británico, Durkheim, Antropología#Funcionalismo, Funcionalismo estructuralista, Antropología cognoscitiva, Antropología simbólica y Ecología cultural, Funcionalismo estructuralista, Malinowski, Funcionalismo biológico, etc.)
 Fucionalismo (sociología) (véase Sociología, Teoría sociológica, Teoría funcionalista, Talcott Parsons, etc.)
 Neofuncionalismo (sociología) (véase Jeffrey C. Alexander, Michel Foucault, etc.)
 Funcionalismo (psicología) (véase Psicología, William James, Psicología funcional, etc.)
 Funcionalismo (filosofía).
 Funcionalismo lingüístico.
 Gramática funcional.
 Funcionalismo danés (véase Louis Hjelmslev)
 Funcionalismo (relaciones internacionales) (véase Relaciones internacionales, Neofuncionalismo, etc.)

 En artes:
 Funcionalismo (arquitectura).

Otros usos
Funcionalismo contra Intencionalismo (véase Holocausto, Timothy Mason, Raul Hilberg, Zygmunt Bauman -funcionalistas-; Karl Dietrich Bracher y otros -intencionalistas-)